Абанто () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Расположен на берегу реки Ортис. Численность населения — 145 человек (2007).

Одно из первых документальных упоминаний относится к 1131 году. Начиная со времён средневековья здесь производилась соль очень высокого качества. Основные сельскохозяйственные культуры — пшеница, фасоль, конопля. Развито скотоводство. Текстильное производство.

В 1900 году численность населения составляла 631 человек, в 1950 — 827, достигнув наивысшего уровня в истории поселения.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы